USS Turner je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Turner (DD-506) 
 USS Turner (DD-259) 
 USS Turner (DD-648) 
 USS Turner (DD-834)

Turner